Скэ́нлэн () — ирландская фамилия, происходящая от имени Ó Scannláin.

Фамилия 
Основная статья: 
Согласно данным 2014 года, фамилия Скэнлэн занимала 34 018-е место по распространённости в мире: её носили 15 590 человек, в том числе 7700 в США, 2193 в Австралии, 2035 в Англии и 1247 человек в Ирландии.
 Скэнлэн, Джоанна (род. 1961) — британская актриса и сценаристка.
  (1929—2020) — американский режиссёр.
 Скэнлэн, Джон (1890—1962) — австралийский .
  (род. 1997; более известен под псевдонимом Slushii) — американский музыкант, диджей, певец, сочинитель песен и звукозаписывающий продюсер.
 :
  (1931—2017) — американский католический священник.
  (род. 1961) — британский художник спецэффектов и визажист.
 Скэнлэн, Роберт (1801—1876) — ирландский художник.
  (1948—2017) — шотландский актёр.
  (род. 1979) — ирландский актёр.

См. также 
 Скэнлон

Примечания